Фоккен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фоккен, Алине (род. 1991) — немецкая спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка мира, призёр чемпионата Европы.
 Фоккен, Вим (?—?) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника, выступал за амстердамский «Аякс».